

Geografia 
 Argentina
 Boedo – barrio della città di Buenos Aires
 Spagna
 Calahorra de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Collazos de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Olea de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Páramo de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 San Cristóbal de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Santa Cruz de Boedo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Altro 
 Gruppo di Boedo – corrente artistica dell'avanguardia argentina degli anni venti